Tropicalia eller Tropicália kan syfta på:

 Tropicalia (låt) – en låt av alternative rock artisten Beck
 Tropicália  – en brasiliansk konströrelse